Sotan oder Sōtan ist der Name folgender Personen:

 Sotan (um 920–nach 1000), japanischer Waka-Dichter, siehe Sone no Yoshitada
 Sōtan (Oguri Sōtan; 1413–1484), japanischer Mönchmaler